Гран-при Хассана II 2018 — 32-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в марокканском городе Марракеш и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 с призовым фондом около 500 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

В 2018 году турнир прошёл с 9 по 15 апреля. Соревнование начинало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Борна Чорич
 в парном разряде —  Доминик Инглот и  Мате Павич

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Альберт Рамос (№ 23 в мире на тот момент). Однако испанский теннисист проиграл во втором раунде россиянину Алексею Ватутину. Прошлогодний победитель Борна Чорич не смог выступить и защитить свой титул. Второй номер посева Кайл Эдмунд (№ 26 в мире) смог дойти до финала, но проиграл в нём, не имевшему посева, Пабло Андухару, который принял участие в турнире по «защищенному рейтингу». Для испанца этот титул стал третьим на местном турнире (до этого он побеждал в 2011 и 2012 годах). По количеству титулов в одиночном разряде Андухар стал абсолютным рекордсменом турнира. В соревновании принял участие один представитель России Алексей Ватутин, который смог выйти в четвертьфинал.

В парном розыгрыше турнира победу одержали первые номера посева Никола Мектич и Александр Пейя, которые в финале обыграли французов Бенуа Пера и Эдуара Роже-Васслена. Прошлогодние чемпионы Доминик Инглот и Мате Павич не защищали свой титул, однако Инглот принял участие в турнире в паре с Маркусом Даниэллем и дошёл до четвертьфинала.

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 2 апреля 2018.

Особая категория 
Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:
  Амин Ахуда
  Малик Джазири
  Ламин Вахаб
Теннисисты, имеющие постоянный рейтинг
  Пабло Андухар
Теннисисты, победители квалификации:
  Педро Мартинес
  Алексей Ватутин
  Кальвин Эмери
  Андреа Арнабольди
Теннисисты, счастливые участники квалификации:
  Илья Ивашко

Соревнования

Одиночный турнир 
  Пабло Андухар обыграл  Кайла Эдмунда со счётом 6-2, 6-2.
 Андухар выиграл 1-й одиночный титул и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Эдмунд сыграл дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Никола Мектич /  Александр Пейя обыграли  Бенуа Пера /  Эдуара Роже-Васслена со счётом 7-5, 3-6, [10-7].
 Мектич выиграл 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Пейя выиграл 1-й парный титул в сезоне и 16-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Гран-при Хассана II
 Мировой тур ATP 2018
 Мировой тур ATP 250
 Гран-при Лаллы Мерьем 2018

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Марокко
Теннис
Апрель 2018 года
2018